Hühnerbein ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Hühnerbein (1816–1893), deutscher Revolutionär 1848/49
 Hartmut Hühnerbein (* 1949), deutscher Pfarrer und Pädagoge

Siehe auch:
 Hünerbein